Primus Classic Impanis-Van Petegem 2021 var den 10. udgave af det belgiske cykelløb Primus Classic Impanis-Van Petegem. Det blev kørt den 18. september 2021 med start i Brakel i Østflandern. Løbet var en del af UCI ProSeries 2021. Den oprindelige 10. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI ProSeries 2021